Das Substantiv Neuenglisch bezeichnet

 die jüngste Sprachstufe der englischen Sprache, siehe Modernes Englisch

Das Adjektiv neuenglisch bezieht sich auf

 die jüngste Sprachstufe der englischen Sprache, siehe Modernes Englisch
 Neuengland, eine Region im Nordosten der Vereinigten Staaten